У́лица Адмира́ла Мака́рова располагается в Уфе на границе между Орджоникидзевским и Октябрьским районами.

Код ОКАТО — 80401384000.

Пересекает улицы Шота Руставели, Генерала Панфилова, Ужгородскую, Трамвайную.

Названа в честь адмирала С. О. Макарова (1848—1904). Название улицы было утверждено 8 апреля 1964 года (к 60-летней дате смерти адмирала — 13 апреля 1904 по новому стилю).

Ссылки 
 Яндекс-панорама (разворот камеры с Трамвайной улицы)

Объекты, названные в честь Степана Макарова
Улицы Уфы
Улицы, названные в честь генералитета